Gran Premio Carlos Pellegrini é a prova máxima do turfe argentino e uma das referências do turfe sulamericano. É disputado atualmente no Hipódromo de San Isidro na distancia de 2400 metros, aberto para cavalos de 3 anos ou mais idade proveniente de qualquer país. Sua origem se remonta a 1887, em honra a um dos fundadores e primeiro presidente so Jockey Club de Buenos Aires,  Carlos Enrique José Pellegrini Bevans, que seria mais tarde,  Presidente de la Nación Argentina. Em seus primeros anos, entre 1887 e 1939, a corrida se disputou no Hipódromo de Palermo, passando depois ao Hipódromo de San Isidro. Porém entre  1971 e 1979, o Grande Premio voltou a ser corrido em Palermo, pelo fechamento temporário de San Isidro.

Data da prova
Em geral ocorre no mês de dezembro. Em 2011 foi realizado no dia 17 de dezembro.

Histórico da competição
Em 1877. em sua primeira realização foi vencido pelo ingles importado Stilleto (filho do também ingles Beaudesert). Em 1917 venceu o legendário Botafogo (filho do também argentino e ganhador do Pellegrini de 1905, Old Man), que em 1918 foi surpreendentemente derrotado por seu rival Grey Fox ( filho do importado Francês Le Samaritain). Em 1951 ganhou o grande ídolo argentino Yatasto (filho do inglês Selim Hassam). O primeiro cavalo brasileiro a vencer foi Escorial (filho do importado italiano Orsenigo) , montadp pelo jóquei Francisco Yrigoyen,  ,em 1959, batendo o também brasileiro Farwell,  invicto no Brasil.

Vencedores do G. P.Carlos Pellegrini 

 Empates

Em 1915 (Dijital com Ocurrencia) e 1923 (Don Padillacom Movedizo).

Bibliografia 
 
 

Turfe